Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000 är en lista över länder som har tagit medalj vid de olympiska sommarspelen 2000 i Sydney, Australien. Egentligen är det inte länder utan dess nationella olympiska kommittéer som listas, länder som saknar olympisk kommitté kan inte delta i OS.

Medaljfördelning 
Ländernas placering i listan avgörs av:
 Antal guldmedaljer.
 Antal silvermedaljer.
 Antal bronsmedaljer.
 Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I boxning, brottning, judo och taekwondo delades det ut två bronsmedaljer i varje viktklass.

Källor

Se även 
Olympiska sommarspelen 2000

2000
Olympiska sommarspelen 2000